TTO est un code, qui signifie :
 Trinité-et-Tobago, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Trinité-et-Tobago a pour code alpha-2 TT
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, Trinité-et-Tobago a pour code TT

 Trinité-et-Tobago, selon la liste des codes pays du CIO

 Trinité-et-Tobago, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Trinité-et-Tobago a pour code alpha-2 TD

TTO est le surnom donné au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles, Belgique.

Code